Zamastoczcza – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Berezyna
 Zamastoczcza – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Biehomla
 Zamastoczcza – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim
 Zamastoczcza – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie witebskim
 Zamastoczcza – stacja kolejowa w miejscowości Zamastoczcza, w rejonie witebskim, w obwodzie witebskim, na Białorusi